Ein Jupitertempel ist ein dem römischen Gott Jupiter geweihter Tempel.

bekannte Jupitertempel sind bzw. waren:
 Römischer Tempel in Silifke
 Kapitolinischer Tempel 
 Jupitertempel in Damaskus
 Tempel von Baalbek

Liste (Tempel nach Name)